Sollentuna steht für:
 Sollentuna (Gemeinde), Gemeinde (kommun) in Schweden
 einen Teil des Tätorts Sollentuna och Upplands Väsby in Schweden